1 miejscowość w Polsce:
 Buszków – wieś w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Słaboszów

Zobacz też:
 Buszków Dolny (dawniej: Buszków) – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Żychlin